ТСО — многозначная аббревиатура:
 ТСО — терминал самообслуживания
 ТСО — термостат с охлаждением
 ТСО — территориальная сетевая организация
 ТСО — территориально-спасательный отряд
 ТСО — технические средства обучения
 ТСО — технические средства охраны
 ТСО — Технологии современного образования
 ТСО — толщина слизистой оболочки
 ТСО — торгово-сервисный объект
 ТСО — торгово-строительное объединение
 ТСО — тренажёрные системы обучения
 ТСО — трубосварочное отделение
 ТСО — туристско-спортивная организация
 ТСО, Территориально-спасательные отряды — формирования Приднестровской Молдавской Республики в приднестровском конфликте.

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей